Vitinho (portugiesisch für „kleiner Victor“) ist der Künstlername folgender Personen:
 Vitinho (Fußballspieler, 1986) (Vitor Alipio Segura; * 1986), brasilianischer Fußballspieler (u. a. FC Wil 1900) 
 Vitinho (Fußballspieler, 1988) (Paulo Victor de Oliveira Costa; * 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 Vitinho (Fußballspieler, 1989) (Victor da Silva Medeiros; * 1989), brasilianischer Fußballspieler 
 Vitinho (Fußballspieler, 1990) (Victor Hugo Machado Maia Mesquita; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Vitinho (Fußballspieler, 1993) (Victor Vinicius Coelho dos Santos; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, Januar 1998) (Vitor Hugo Araujo Vieira; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, März 1998) (Victor Hugo Santana Carvalho; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, September 1998) (João Victor Souza dos Santos; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, April 1999) (Vitor Hugo Naum dos Santos; * 1999), brasilianischer Fußballspieler 
 Vitinho (Fußballspieler, Juli 1999) (Victor Alexander da Silva; * 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, Januar 2000) (Victor Gabriel Moura de Oliveira; * 2000), brasilianischer Fußballspieler
 Vitinho (Fußballspieler, Dezember 2000) (Victor Julio Alves de Paula; * 2000), brasilianischer Fußballspieler